Старая Буда — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Старая Буда — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Старая Буда — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Старая Буда — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Старая Буда — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Украина 
 Старая Буда — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Старая Буда — село в Бородянском районе Киевской области.
 Старая Буда — село в Звенигородском районе Черкасской области.
 Старая Буда — до 1961 г. название села Ясеновка в Пулинском районе Житомирской области.

См. также 
 Буда
Новая Буда